Tiefpunkt steht für:

 in der Mathematik ein lokales Minimum einer Funktion, siehe Extremwert
 in der Physik der tiefste Punkt einer Bahnkurve, siehe Trajektorie (Physik)

Siehe auch:

 Hochpunkt
 Minimum
 Tiefstand